Фри́кен — многозначный термин немецкого происхождения.

 фон Фрикен — происходящий из Германии российский дворянский род, известный с IX века.

 Фрикен, Алексей Фёдорович (1830—1915) - общественно-политический деятель, историк искусств (автор работ по раннехристианскому искусству и итальянскому ренессансу).
 Фрикен, Иван Германович — Георгиевский кавалер; майор; № 7665; 1 января 1847.
 Фрикен, Фёдор Карлович (1780—1849) — русский генерал, участник наполеоновских войн.
 Фрикен, Пётр Александрович (1880—1944) — внук предыдущего, инженер, один из пионеров производства оптического стекла в России.

Примечания